Asentosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Asentosaari (ö i Norra Lappland), 
 Asentosaari (ö i Östra Lappland), 

Robotskapade Finlandförgreningar